Персиваль — имя или фамилия.

Фамилия 
 Персиваль, Артур Эрнест (1887—1966) — генерал-лейтенант британской армии.
 Персиваль, Спенсер (1762—1812) — 21-й премьер-министр Великобритании.
 Паттерсон, Персиваль Джеймс (род. 1935) — шестой президент Ямайки.
 Персиваль, Энн Мэри (1790—1876) — английский ботаник.

Имя 
 Персиваль Шуттенбах — персонаж серии «Ведьмак»
 Парцифаль — рыцарь, герой эпоса о короле Артуре.
 Лоуэлл, Персиваль — американский бизнесмен, востоковед, дипломат, астроном и математик, исследователь планеты Марс, первооткрыватель астероида «Аризона».
 Монтгомери, Перси — бывший член сборной ЮАР по регби.
 Мистер Персиваль — имя пеликана, героя книги Колина Тиле «Штормик и мистер Персиваль» и её экранизаций «Мальчик и океан» и «Мой друг мистер Персиваль»